Список музеев Эдинбурга:

Эдинбург